Раковина — керамічна або металева посудина під водопровідним краном
 Раковина — розмовна назва черепашки, мушлі
 Раковина — порожнина в металі, деяких інших матеріалах, що утворюється при їх переході з рідкого стану у твердий
 Вушна раковина — частина зовнішнього вуха у людини і ссавців
 Носова раковина — кожне з гребенеподібних утворень у носовій порожнині, що розділяють її на окремі ходи

Див. також 
 Рака

Джерело